Тов может означать:
  ( «благо, счастье, богатство») — область на востоке от Иордана, в которой поселился библейский Иеффай после бегства от своих братьев.
  (род. 1941) — датско-израильский библеист, профессор.

Сокращение 
Тов. — сокращение кириллицей, может в текстах означать:
 Тов. — Книга Товита, неканонической книги Ветхого Завета.
 тов. — слово товарищ.

См. также 
  — аббревиатура кириллицей
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей

Примечания